3Z steht für:
 Travel Service Polska, polnische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Necon Air, ehemalige nepalesische Fluggesellschaft (IATA-Code)

Siehe auch:
 Z3

3Z